Amerikai Egyesült Államok
 Woods (Kentucky)
 Woods (Oregon)
Film
 Woods (film, 2006)
 Woods (film, 2011)